Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 2 сентября.

Призёры

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике